Boda (Hongarije), een plaats en gemeente in het Hongaarse comitaat Baranya
 Boda (Ljusdal), een plaats in de gemeente Ljusdal in het landschap Hälsingland en de provincie Gävleborgs län in Zweden
 Boda (Rättvik), een plaats in de gemeente Rättvik in het landschap Dalarna en de provincie Dalarnas län in Zweden
 Boda (Värmdö), een plaats in de gemeente Värmdö in het landschap Uppland en de provincie Stockholms län in Zweden
 Böda, een plaats in de gemeente Borgholm in het landschap en eiland Öland en de provincie Kalmar län in Zweden
 Boda (Rajgarh), een nagar panchayat (plaats) in India
 Boda Records, een Nederlandse platenmaatschappij